kolónia, általános jelentésben gyarmat, gyarmatbirtok, távoli, idegen területen alapított vagy meghódított telep, település, országrész
MÁVAG-kolónia, az egykori Ganz-MÁVAG gyár munkásai számára épült lakótelep Budapest VIII. kerületében, a Ganznegyed városrészben
kolónia vagy colonia, a Római Birodalom közigazgatásban teljes római polgárjoggal rendelkező település
kolónia a sejtbiológiában azonos típusú sejtek tömege 
Kolonia, mikronéziai város 
Kolónia, Philip K. Dick-novella